Hotel Solaris w Toruniu – butikowy hotel w Toruniu.

Lokalizacja 
Hotel znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Panny Marii 9, vis a vis kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Historia 

Hotel mieści się w dwóch kamienicach – dwupiętrowej, renesansowej z końca XVI wieku z charakterystycznym szczytem zdobionym ornamentem okuciowym (wpisanej do rejestru zabytków) oraz czteropiętrowej, klasycystycznej, z przełomu XVIII i XIX wieku. 

W 2006 roku kamienice te kupiła gdańska firma Polskie Pierze i Puch. Ich gruntowna modernizacja odbyła się w latach 2007 – 2009, kiedy to odnowiono fasady obu kamienic oraz wyeksponowano zabytkowe elementy znajdujące się wewnątrz obiektów, m.in. zdobione malowidłami gotyckie stropy oraz XIX-wieczne drewniane schody.

Oficjalnie otwarcie hotelu miało miejsce wiosną 2010 roku, a już po kilku latach Polskie Pierze i Puch sprzedało go firmie Chemirol z Mogilna, która z kolei przekazała go w ręce firmy Solaris.

Obiekt ma standard trzygwiazdkowy, a z jego usług może skorzystać 43 gości, w 23 pokojach.

Zobacz też 
 Turystyka w Toruniu
 Zabytki w Toruniu
 Hotele w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona hotelu

Solaris
Zabytkowe kamienice w Toruniu